Ion steht für:
 Ion, elektrisch geladenes Atom oder Molekül
 Ion (Vorname), hauptsächlich in Rumänien verwendeter männlicher Vorname
 Ion (Fenstermanager), Window-Manager für UNIX-artige Betriebssysteme
 Polaroid Ion, Low-cost-Modellreihe von Digitalkameras von Polaroid
 Ion (Schlegel), Schauspiel von August Wilhelm Schlegel (1803)
 Ion Kabushiki-gaisha, japanisches Einzelhandelsunternehmen, siehe Æon
 -ion, deutsche Nachsilbe
 Peugeot iOn, elektrisch betriebenes Fahrzeug

griechische Mythologie:
 Ion (Sohn des Gargettos), Namensgeber der Ioniden
 Ion (Stammvater), Namensgeber für das Volk der Ionier
 Ion (Vater des Adrias), Namensgeber des ionischen Meeres

Antike:
 Ion (Platon), frühes Werk des griechischen Philosophen
 Ion (Euripides), Tragödie des Euripides
 Ion (Thessalien), in der Antike ein Nebenfluss des Peneios in Thessalien
 Ion von Chios (490–421 v. Chr.), Dichter der Antike
 Ion (Bildhauer), antiker griechischer Bildhauer

Ion ist der Familienname folgender Personen:
 Corneliu Ion (* 1951), rumänischer Sportschütze
 Frauke Ion (* 1965), deutsche Sachbuchautorin, Managementberaterin und Vortragsrednerin
 Gheorghe Ion (* 1960), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Ionuț Dan Ion (* 1981), rumänischer Boxer
 Paulică Ion (* 1983), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Radu Ion (* 1974/1975), Filmeditor
 Vasile Ion (* 1956), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Viorel Ion (* 1967), rumänischer Fußballspieler

 ION steht für:
 ION (Schokolade), griechische Schokoladenmarke
 ION-CMS, Open-Source-Content-Management-System
 ION Linux, GNU/Linux-Distribution
 Canon ION, Modellreihe von Still-Video-Cameras
 Nvidia ION, Chipsatz der Nvidia-Geforce-9M-Serie, unter anderem für Intel Atom-Prozessoren
 ION, Comicfigur, siehe Green Lantern #Kyle Rayner
 I*O*N, Manga-Serie von Arina Tanemura

ION oder Ion als Abkürzung:
 Ion rapid transit, integriertes Stadtbahnsystem in Ontario
 Index to Organism Names, Datenbank Thomson Reuters Zoological Record
 Indigenous Online Network, australisches Informationsnetzwerk zu Aborigines
 Inobhutnahme, Maßnahme des Jugendamts
 Internationale Orgelwoche Nürnberg

Siehe auch:
 Yon (Begriffsklärung)
 JON (Begriffsklärung)
 Hyon (Begriffsklärung)

Abkürzung